Thinner kan avse:

 Thinner - ett lösningsmedel
 Thinner (sång) - en låt av bandet Kent
 Thinner (film) - en film från 1996